Cuenca ist der Name von:

 Provinz Cuenca Provinz in der Autonomen Region Kastilien-La Mancha, Spanien
 Cuenca (Spanien), Stadt in der Provinz Cuenca, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Cuenca (Ecuador), Stadt in der Provinz Azuay in Ecuador
 Kanton Cuenca, Kanton in der Provinz Azuay in Ecuador
 Cuenca (Batangas), Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen

Cuenca ist der Familienname folgender Personen:
 César René Cuenca (* 1981), argentinischer Boxer
 Fernando Cuenca (1939–2015), mexikanischer Fußballspieler
 Fernando Cuenca (Radsportler) (* 1950), peruanischer Radrennfahrer
 Ingrid Cuenca (* 1952), deutsche Casterin
 Isaac Cuenca (* 1991), spanischer Fußballspieler
 João Paulo Cuenca (* 1978), brasilianischer Schriftsteller
 Jorge Cuenca (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Julian von Cuenca (um 1127–1208), Bischof von Cuenca und Heiliger
 Laura Cuenca Serrano (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Marcelo Alejandro Cuenca (* 1956), argentinischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Alto Valle del Río Negro
 Mario Cuenca (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Mercedes Cuenca (* 1981), spanische Badmintonspielerin